Йесте (Есте; ) — испанская фамилия.

Известные носители:
 Йесте, Франсиско (род. 1979) — испанский футболист и тренер.
 Бернабеу де Йесте, Сантьяго (1895—1978) — испанский футболист (1912—1927), тренер (1926—1927) и президент (1943—1978) ФК «Реал» (Мадрид).

См. также 
 Есте